Hofert ist der Familienname folgender Personen:
 Alrun Hofert (* 1994), deutsche Schauspielerin 
 Frauke E. Hofert (* 1942), deutsche Ärztin und Tänzerin 
 Svenja Hofert (* 1965), deutsche Bloggerin und Karriereberaterin

Siehe auch:
 Höfert
 Hoffert
 Höffert